Zur blauen Traube steht für:

in Bayern:
 Zur Blauen Traube (Bad Reichenhall), Gasthof
 Brauerei Zur blauen Traube (Michel) in Weißenburg
 Gasthaus zur blauen Traube (Obenhausen) 
 Gasthaus zur Blauen Traube (Memmingen)
 Gasthof Zur Blauen Traube (Volkach)

in Südtirol:
 Zur blauen Traube (Algund), Gasthof